Rytí případně rozrytí / rozrývání nebo i vyrývání může být:

základní význam
 rozrušování povrchu nějakého tělesa, odstraňování něčeho z jeho povrchu 
 kypření půdy rýčem nebo lopatkou případně i jiným vhodným pracovním nástrojem
 umělecká či řemeslná práce s rydlem
 vytváření rýhy, drážky, vrypů či jiné prohloubeniny do nějakého tělesa – např. drážkování nebo gravírování apod.

přenesený význam
 znepokojování či úmyslné dráždění nějaké osoby nevhodnými poznámkami, ironickou řečí apod. – popichování a opakování stále jedné a té samé věci, když ji druhá osoba nechce slyšet.

Slova s podobným významem 
 orba – orání
 rýpání